Marta je lahko:

žensko ime
Marta (nogometaš)
Marta, Italija
Marta, opera Friedricha von Flotowa
Marta, roman